Hierba sapera puede referirse a: 
El nombre común de la planta Frankenia laevis;
El nombre común de la planta Mentha suaveolens.